Bruno Giorgi (beeldhouwer) (1905-1993), Braziliaans beeldhouwer
Bruno Giorgi (voetballer) (1940-2010), Italiaans voetballer en voetbalcoach